Der Mann ohne Nerven ist der Titel folgender Filme:

 Der Mann ohne Nerven (1924), deutscher Film von Harry Piel und Gérard Bourgeois
 Der Mann ohne Nerven (1958), britischer Film von John Gilling
 Der Mann ohne Nerven (1975), US-amerikanischer Film von Tom Gries